Arame, une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Arame, un roi d'Urartu.

Voir aussi 
 Aramé, une algue comestible.